— девиз правления (нэнго) японского императора Мураками с 947 по 957 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 22-й день 4-й луны 10-го года Тэнгё (по юлианскому календарю — 15 мая 947 года);
 27-й день 10-й луны 11-го года Тэнряку (по юлианскому календарю — 21 ноября 957 года).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Лунь юй:「天之暦数、在爾躬」.

События 
 947 год (9-я луна 1-го года Тэнряку) — начало строительства ;
 947 год (11-я луна 1-го года Тэнряку) — император отправился на охоту в Удзи;
 948 год (2-й год Тэнряку) — летом выдалась сильная засуха, сменившаяся проливными дождями осенью;
 29 сентября 948 года (24-й день 8-й луны 2-го года Тэнряку) — на небе одновременно наблюдались солнце и луна;
 949 год (14-й день 8-й луны 3-го года Тэнряку) — Фудзивара-но Тадахира умер в возрасте 70 лет. В течение 20 лет он занимал должность сэссё, в течение 8 лет — кампаку;
 9 сентября 949 года (9-я луна 3-го года Тэнряку) — дайдзё тэнно Ёдзэй умер в возрасте 82 лет;
 950 год (7-я луна 4-го года Тэнряку) — император Мураками объявил своего малолетнего сына, Норихиру, наследным принцем;
 951—952 гг. — написано Ямато-моногатари, один из важнейших памятников японской литературы периода Хэйан.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература